

Cinema
 Blum – film del 1970 diretto da Julio Porter

Geografia
 Blum – centro abitato del Texas
 Blum Lakes – una serie di sei laghi a sud del Bacone Peak, Washington

Persone
 Betiana Blum (1939) – attrice argentina
 Christian Blum (1987) – velocista tedesco
 Danny Blum (1991) – calciatore tedesco
 Dorothy Blum (1924-1980) – informatica statunitense
 Ernst Blum (1904-1980) – calciatore tedesco
 Giulio Blum (1855-1917) – militare italiano
 Jason Blum (1969) – produttore cinematografico statunitense
 Jenna Blum (1970) – scrittrice statunitense
 Josef Blum (1898-1956) – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Léon Blum (1872-1950) – uomo politico francese
 Manuel Blum (1938) – informatico statunitense
 Mark Blum (1950) – attore statunitense
 Norma Blum (1939) – attrice, personaggio televisivo e attrice teatrale brasiliana
 René Blum (1878-1942) – artista francese di origine ebraica, fratello di Léon 
 Richard Blum, noto anche con lo pseudonimo di Richard Manitoba (1954) – cantante statunitense
 Robert Blum (1804-1848) – politico tedesco
 Robert Blum (1928) – ex schermidore statunitense
 Rod Blum (1955) – politico statunitense
 William Blum (1933-2018) – giornalista, scrittore e storico statunitense
 Zoltán Blum (1892-1959) – calciatore ungherese